ФК Паланга () е бивш литовски футболен отбор от град Паланга.

Играе домакинските си срещи на „Централен стадион Паланга“ () в Паланга с капацитет 1400 зрители.

Успехи 
 Първа лига:
  Пъренец (1): 2017
 Втора лига:
  Пъренец (1): 2011

Сезони (2011 – 2019)

Предишни имена

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 А Лига Официален сайт
  Профил на клуба в сайта soccerway

Литовски футболни отбори